Persoon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Christian Hendrik Persoon
 Hans Persoon